Манфред Ґаєр (* 25 березня 1943, Опава) — німецький германіст та публіцист .

Біографія 
Закінчивши 1962 року гімназію, Ґаєр до 1968 року вивчав германістику, політологію та філософію в університетах Франкфурта, Берліна та Марбурга. По закінченні навчання з 1970 до 1979 року працював науковим співробітником Марбурзького університету, де 1973 року захистив дисертацію «Лінгвістичний структуралізм як теорія мовної компетентності» (науковий керівник Ґізберт Кезелінґ). Свою габілітаційну дисертацію «Про „революцію“ мовознавства Ноама Чомскі» присвятив культурно-історичному мовному аналізу й захистив її 1982 року також в Марбурському університеті. З 1982 до 1987 року працював на посаді доцента лінгвістики в Ганноверському університеті. Свою викладацьку кар'єру завершив 1998 року. Відтоді працює як вільний науковий журналіст та автор науково-популярних та біографічних книжок.

Мешкає в Гамбурзі.

Вибрані публікації 

 Wittgenstein und Heidegger Die letzten Philosophen. Rowohlt, Reinbek 2017. ISBN 978-3-498-02528-1
 Leibniz oder Die beste der möglichen Welten. Rowohlt, Reinbek 2017, E-Book
 Geistesblitze. Eine andere Geschichte der Philosophie. Rowohlt, Reinbek 2013. ISBN 978-3-498-02523-6.
 Aufklärung. Das europäische Projekt. Rowohlt, Reinbek 2012. ISBN 978-3-498-02518-2.
 Die Brüder Humboldt. Eine Biographie. Rowohlt, Reinbek 2009. ISBN 978-3-498-02511-3.
 Was konnte Kant, was ich nicht kann? Rowohlt, Reinbek 2006. ISBN 3-499-62162-2.
 Worüber kluge Menschen lachen. Rowohlt, Reinbek 2006. ISBN 978-3-499-62117-8.
 Martin Heidegger. Rowohlt, Reinbek 2005. ISBN 3-499-50665-3.
 Kants Welt. Eine Biographie. Rowohlt, Reinbek 2003. ISBN 3-498-02491-4.
 Die kleinen Dinge der großen Philosophen. Rogner und Bernhard, Hamburg 2001. ISBN 3-8077-0214-8.
 Fake. Leben in künstlichen Welten. Rowohlt, Reinbek 1999. ISBN 3-499-55632-4.
 Orientierung Linguistik. Rowohlt, Reinbek 1998. ISBN 3-499-55602-2.
 Das Glück der Gleichgültigen. Rowohlt, Reinbek 1997. ISBN 3-499-55586-7.
 Karl Popper. Rowohlt, Reinbek 1994. ISBN 3-499-50468-5.
 Der Wiener Kreis. Rowohlt, Reinbek 1992. ISBN 3-499-50508-8.
 Das Sprachspiel der Philosophen. Rowohlt, Reinbek 1989. ISBN 3-499-55500-X.
 Linguistische Analyse und literarische Praxis. Narr, Tübingen 1986. ISBN 3-87808-276-2.
 Die Schrift und die Tradition. Wilhelm Fink, München 1985. ISBN 3-7705-2304-0.
 Methoden der Sprach- und Literaturwissenschaft. München 1983. ISBN 3-7705-2099-8.
 Doktor Ubu und ich. Pataphysische Begegnungen. Bibliotheca pataphysica Bd. 2. CMZ-Verlag, Rheinbach-Merzbach 1983. ISBN 3-922584-17-9.
 Kulturhistorische Sprachanalysen. Pahl-Rugenstein, Köln 1979. ISBN 3-7609-0483-1.

Переклади українською 
 Манфред Ґаєр. Світ Канта. Пер. з німецької Лесі Харченко — Київ: видавництво «Юніверс», 2007. — 336 с.

Примітки

Посилання 
 
 Короткі відгуки про книги Геєра на сайті www.perlentaucher.de 
 Ґаєр в довіднику германістів 

Народились 1943
Німецькі публіцисти
Германісти
Німецькі письменники
Німецькі журналісти